

Geografia 
 Caulaincourt (Aisne), comune francese del dipartimento dell'Aisne

Persone 
 Gabriel Louis de Caulaincourt (1749-1808), marchese di Caulaincourt, militare ed uomo politico francese
 Armand Augustin Louis de Caulaincourt, generale e diplomatico francese, figlio del precedente
 Auguste Jean-Gabriel de Caulaincourt, generale e diplomatico francese, fratello minore del precedente, deceduto nella battaglia di Borodino